Hertz
 hertz, mértékegység
 Heinrich Hertz (1857–1894) német fizikus
Herz
 Herz, német családnév